— посёлок в Японии, находящийся в уезде Саннохе префектуры Аомори.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Аомори региона Тохоку. С ним граничат города Хатинохе, Нинохе, посёлки Саннохе, Гонохе, Курумай и село Синго.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается сосна густоцветная, цветком — пион древовидный, птицей — Cettia diphone.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Аомори